Влади́мир Трофиме́нко:
 
 Трофименко, Владимир Павлович (род. 1946) — советский и российский военачальник, генерал-майор.